Districtul Newton sau Districtul civil Newton (conform originalului, Newton Township) se poate referi la unul din districtele următoare (în engleză, township), care sunt entități teritoriale de ordin trei (subdivizionare ale comitatelor) din Statele Unite ale Americii).

Arkansas 

 Districtul civil Newton, comitatul Faulkner, statul ;

Illinois 

 Districtul civil Newton, comitatul Whiteside, statul ;

Indiana 

 Districtul civil Newton, comitatul Jasper, statul ;

Iowa 

 Districtul civil Newton, comitatul Buchanan, statul ;
 Districtul civil Newton, comitatul Carroll, statul Iowa;
 Districtul civil Newton, comitatul Jasper, statul Iowa;
 Districtul civil Newton, comitatul Winnebago, statul Iowa.

Kansas 

 Districtul civil Newton, comitatul Harvey, statul ;

Michigan 

 Districtul civil Newton, comitatul Calhoun, statul ;
 Districtul civil Newton, comitatul Mackinac, statul Michigan;

Minnesota 

 Districtul civil Newton, comitatul Otter Tail, statul ;
 Districtul civil Newton, comitatul Nicollet, statul Minnesota;

Missouri 

 Districtul civil Newton, comitatul Shannon, statul ;

New Jersey

Foste nume a două districte civile 

 Districtul civil Newton, comitatul Camden, statul  - predecesor al mult mai micului district civil de azi Haddon;
 Districtul civil Newton, comitatul Sussex, statul New Jersey - predecesor al orașului Newton, New Jersey;

North Carolina - Carolina de Nord 

 Districtul civil Newton, comitatul Catawba, statul ;

Ohio 

 Districtul civil Newton, comitatul Licking, statul ;
 Districtul civil Newton, comitatul Miami, statul Ohio;
 Districtul civil Newton, comitatul Muskingum, statul Ohio;
 Districtul civil Newton, comitatul Pike, statul Ohio;
 Districtul civil Newton, comitatul Trumbull, statul Ohio.

Pennsylvania 

 Districtul civil Newton, comitatul Lackawanna, statul ;
 Districtul civil North Newton, comitatul Cumberland, statul Pennsylvania;
 Districtul civil South Newton, comitatul Cumberland, statul Pennsylvania.

Vezi și 

 Newton (dezambiguizare)
 Comitatul Newton (dezambiguizare)
 Districtul Newton (dezambiguizare)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii